Elveszve az űrben, eredeti angol nyelvű címén Lost in Space, a CBS 1965 és 1968 között sugárzott televíziós sorozat
Lost in Space, 1991-ben megjelent képregénysorozat
Lost in Space – Elveszve az űrben, 1998-ban bemutatott amerikai mozifilm
Lost in Space – Elveszve az űrben, 2018-ban bemutatott amerikai televíziós sorozat
Lost in Space, az Avantasia zenekar 2007-es kislemeze